Le Bagnard, film français réalisé par Willy Rozier et sorti en 1951
 Le Bagnard, jeu de plates-formes développé et édité par  uniquement sur borne d'arcade en 1982 (sorti sous le titre  en Amérique du Nord).